Eremothera (P.H.Raven) W.L.Wagner & Hoch – rodzaj roślin z rodziny wiesiołkowatych. Obejmuje 7 gatunków. Rośliny te występują w Stanach Zjednoczonych (w stanach Waszyngton, Oregon, Idaho, Wyoming, Kalifornia, Nevada, Utah, Kolorado, Arizona, Nowy Meksyk i Teksas) oraz północnej części Meksyku.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (2001...)
Rodzaj należący do podrodziny Onagroideae, rodziny wiesiołkowatych (Onagraceae Juss.), która wraz z siostrzaną grupą krwawnicowatych (Lythraceae) wchodzi w skład rzędu mirtowców (Myrtales). Rząd należy do kladu różowych (rosids) i w jego obrębie jest kladem siostrzanym bodziszkowców.

 Wykaz gatunków
 Eremothera boothii (Douglas) W.L.Wagner & Hoch
 Eremothera chamaenerioides (A.Gray) W.L.Wagner & Hoch
 Eremothera gouldii (P.H.Raven) W.L.Wagner & Hoch
 Eremothera minor (A.Nelson) W.L.Wagner & Hoch
 Eremothera nevadensis (Kellogg) W.L.Wagner & Hoch
 Eremothera pygmaea (Douglas) W.L.Wagner & Hoch
 Eremothera refracta (S.Watson) W.L.Wagner & Hoch

Przypisy 

Wiesiołkowate